Роже Жан Эйм (; 12 февраля 1900 — 20 октября 1979) — французский миколог и фитопатолог тропических растений.

Краткая биография 
Роже Эйм учился в Парижском университете, присвоившем ему степень доктора наук и Уппсальском университете, где он стал почётным доктором философии. С 1951 по 1965 год работал директором Французского национального музея естествознания.

Эйм, вместе с этномикологом Робертом Уоссоном в Мексике собирал и изучал грибы из семейства Строфариевые. Эйм смог выращивать галлюциногенные грибы в лаборатории и посылать их на химический анализ. Швейцарский химик Альберт Хофман определял и описывал различные модификации псилоцина и псилоцибина, найденные в этих грибах.

Роже Эйм был членом французских Академий агрономии и архитектуры. В 1958 году Эйм был награждён медалью Дарвина—Уоллеса, в 1973 году стал почётным членом Микологического общества США.

Основные научные публикации 
 1931. Le genre Inocybe, Encycl. Mycol. 1.
 1938. Les Lactario-Russulés du domaine oriental de Madagascar.
 1947. La sombre route (Souvenir des Camps de Concentration Nazis).
 1948. Les Champignons. Tableaux d’un MondeÉtrange.
 1952. Destruction et Protection de la Nature.
 1955. Un Naturaliste Autour du Monde.
 1957. Les Champignons d’Europe.
 1958. Les champignons hallucinogens du Mexique. Paris: Editions du Museum National d’Histoire Naturelle.
 1963. Les Champignons Toxiques et Hallucinogènes. Paris: Boubée & Cie.
 1973. L’angoisse de l’an 2000.
 1977. Termites et Champignons: Les champignons termitophiles d’Afrique Noire et d’Asia meridionale.

Статьи о галлюциногенных грибах 
 Heim R, Brack A, Kobel H, Hofmann A, Cailleux R. (1958). Déterminisme de la formation des carpophores et des sclèrotes dans la culture du Psilocybe mexicana Heim, Agaric hallucinogène du Mexique, et mise en évidence de la psilocybine et de la psilocin. Compt. rend. Acad. Sc. 246: 1346—1351.
 Heim R, Hofmann A. (1958). Isolement de la Psilocybine à partir du Stropharia cubensis Earle et d’autres espèces de champignons hallucinogènes mexicains appartenant au genre Psilocybe. Compt. rend. Acad. sc. 247: 557—561.
 Delay J, Pichot P, Lempérière T, Nicolas-Charles P, Heim R. (1958). Effets psycho-physiologiques de la Psilocybine. Comptes rendus des séances de l’Académie des Sciences. 247: 1235—1238.
 Hofmann A, Heim R, Brack A, Kobel H. (1958). Psilocybin ein psychotroper Wirkstoff aus dem mexikanischen Rauschpilz. Rev. Mycologie. 22: 17-21.
 Hofmann A, Heim R, Brack A, Kobel H. (1958). La Psilocybine, Principe Actif Psychotrope Extrait Du Champignon Hallucinogène: Psilocybe mexicana Heim. Les chamignones hallucinogènes du Mexique. p. 255-257.
 Heim R, Brack A, Kobel H, Hofmann A, Cailleux R. (1958). Déterminisme de la formation des carpophores et des sclèrotes dans la culture du Psilocybe mexicana Heim, Agaric hallucinogène du Mexique, et mise en évidence de la psilocybine et de la psilocine. Rev. Mycologie. 22: 9-16.
 Heim R, Brack A, Kobel H, Hofmann A, Cailleux R. (1958). Déterminisme de la formation des carpophores, et éventuellement des sclérotes, dans les cultures des agarics hallucinogènes du Mexique et mise en évidence de la psilocybine et de la psilocine. Let champignons hallucinogènes du Mexique. p. 247-254.
 Heim R, Hofmann A. (1958). Isolement de la psilocybine à partir du Stropharia cubensis Earler et d’autres espèces de champignons hallucinogènes mexicains appartenant au genre Psilocybe. Rev. Mycologie. 22: 24-28.
 Hofmann A, Heim R, Brack A, Kobel H, Frey A, Ott H, Petrzilka T, Troxler F. (1959). Psilocybin und Psilocin, zwei psychotrope Wirkstoffe aus mexikanischen Rauschpilzen. Helv. chim. Acta. 42: 1557—1572.
 Ola’h, G-M, Heim RM. (1968). Etude Chimiotaxinomique sur les Panaeolus. Recherches sur la presence des corps indoliques psychotropes dans ces champignons". Comptes Rendus Acad. Sc. 267: 1369—1372.

Организмы, названные в честь Р. Эйма 
 
  (=Clitocybe elegans)
 
 
  (=Chloridium clavaeforme)
  (=Callistosporium heimii)
 
  (=Gloeocystidiopsis heimii)
 
 
  (=Heimioporus)
  (=Xeromphalina)
 
 
 
 
 
 
 
  (=Hypopichia heimii)
 
 
  (=Entoloma heimii)
 
 
 
 
 
  (=Campylomyces heimii)

Примечания

Ссылки 
 anon. (1980). An Old, Bold Mushroom Hunter. Science News 118(5): 76.
 Batra, L.R. (1980). Professor Roger Heim. Mycologia 72(6): 1063—1065.

Ботаники по алфавиту
Ботаники Франции
Микологи Франции
Доктора философии
Члены Французской академии наук
Президенты Французской ассоциации содействия развитию науки
Почётные члены Микологического общества Америки
Президенты Международного союза охраны природы